Lethal Weapon — filme estado-unidense de 1987
 Lethal Weapon 2 — filme estado-unidense de 1989
 Lethal Weapon 3 — filme estado-unidense de 1992
 Lethal Weapon 4 — filme estado-unidense de 1998
 Lethal Weapon (série de televisão) — estado-unidense de 2016

Desambiguações de cinema
Desambiguações de televisão